34-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 10 октября 1954 года в Вене (Австрия). В нём приняли участие 75 спортсменов из 17 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 31-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1954
Чемпионаты Европы в 1954 году
Октябрь 1954 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1954 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австрии
1954 год в тяжёлой атлетике